Ilsung bzw. Illsung steht für:
 Ilsung (Patrizierfamilie) (auch Illsung), Augsburger Patrizier-Familie, von der ein Zweig in den Freiherrenstand aufstieg

Ilsung bzw. Illsung ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Ilsung (Christoph Illsung; 1533–1594), deutscher Kaufmann und Stadtpfleger
 Georg Ilsung (Georg Illsung; um 1510–1580), deutscher Finanzmakler und Landvogt
 Hans Felix Ilsung († 1646), deutscher Politiker, Bürgermeister von Augsburg
 Johann Achilles Ilsung (um 1530–1609), deutscher Landvogt, kaiserlicher Diplomat

Siehe auch:
 Meister der Ilsung-Madonna, ein um 1475 in Augsburg tätiger Maler der Gotik